Аполлон на монетах Древнего Рима — бог, который согласно античной мифологии, оказывал покровительство развитию поэзии и музыки в Древнем Риме. Изображение Аполлона часто чеканилось на монетах римских правителей.

История 
На монетах древних римлян Аполлон символизировал очень разные качества. Его изображение было отчеканено на монетах Помпония Музы (67 год до н. э.) в качестве покровителя муз. На денариях Аквиллия он уже изображен в качестве бога-Солнца. Его изображения присутствуют на сторонах монет, которые чеканились при Валерии Асискуле, Лукреции III, Кордии Руфе. Он появляется на монетах во времена Антония и Клодия (42 год до н. э.). Аполлон является символом восходящего солнца.

В 49 году до н. э., монеты с изображением бога чеканятся в городе Аполлония консулами Лентула и Марселла. Из этого следует, что бог оказывает свое покровительство городу. На монетах Маллеола и людей, которые были к нему приближены, он, вероятно, выступает богом прорицания и Сивиллиных книг.

Изображение бога-солнца чеканиться на монетах Вибия-Пансы, Пизона Фруги, Марция Цензорина, Метелла (81 год до н. э.), Л.Цензорина (90-87 год до н. э.), Крепусия.

Аполлон изображен на квинарии 104 года до н.э, а также на динарии К.Пизона. Динарии с такой чеканкой были необходимы для проведения компании против пиратов.

Существуют предположения, что на монетах Сер. Сульпиция он присутствовал в качестве бога Делоса. Это место известно как территория проведения большого количество ярмарок рабов.

Аполлон связан с темой ясновидения и предсказаний, поэтому, неудивительно, что на монетах Валерия Асискула, Торквата, Т. Каризия чеканилась Сивилла-предсказательница. Изображался Аполлон и на аверсе монеты Юлия Бурсиона, сразу с несколькими атрибутами, которые характерны для богов.

Изображение Аполлона часто чеканилось на монетах римского императора Галлиена и монетах Септимия Севера.

Примечания

Литература 
 
 
 

Аполлон
Монеты Древнего Рима